Die Liste zerstörter Denkmale in Lage (Lippe) beinhaltet Gebäude in der Stadt Lage (Lippe) in Nordrhein-Westfalen, die unter Denkmalschutz standen bzw. als denkmalwürdig erkannt waren und dennoch abgerissen wurden.

Lage, Lippe
!zerstorte Denkmale
!zerstorte Denkmale in Lage, Lippe